8,8cm-Flak, Duits luchtafweergeschut met een kaliber van 88 mm
25-ponder, veldgeschut met een kaliber van 88 mm
Sexton (artillerie), gemechaniseerd veldgeschut met een kaliber van 88 mm